Copa del Pacífico puede referirse a:
 Copa del Pacífico (Chile-Perú): Torneo de fútbol amistoso que se disputa entre las Selecciones Nacionales de Chile y Perú.
 Copa del Pacífico (clubes): Torneo de fútbol internacional de clubes de carácter amistoso que se juega en Guayaquil-Ecuador.
 Copa del Pacífico (rugby) o Pacific Challenge: Torneo de rugby con selecciones secundarias de Argentina, Canadá, Fiyi, Japón, Samoa y Tonga.